Sabot steht für:

 Holzschuh (französisch), siehe Holzschuh #Frankreich und andere Länder
 Treibspiegel in der Waffentechnik
 Sabot (Jolle), eine Segeljolle für Kinder und Jugendliche

Sabot ist der Familienname von:
 Hamilton Sabot (* 1987), französischer Turner

Siehe auch:
 Sabbo
 Sabotage